

Тренчанске Богуславиці — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.

Богуславиці (Їглава)
 Богуславиці (Наход)
 Богуславиці (Опава)
 Богуславиці (Простейов)
 Богуславиці (Шумперк)